

Patronyme 

 Émile Tavan : Français compositeur et arrangeur français (1849–1929)
 Alphonse Tavan : poète français (1833–1905)
 Federico Tavan : poète italien (1949–2013)
 Édouard Tavan : poète suisse (1842–1919)

Toponyme 

  : montagne mongole